MMU steht für:
 Manchester Metropolitan University, englische Hochschule
 Manned Maneuvering Unit, Düsenrucksack für Außenbordeinsätze von Astronauten
 Memory Management Unit, Hardwareeinheit zur Speicherverwaltung von Computern
 Multimedia University, Malaysia
 Multinational MRTT Unit, Transport- und Tankflugzeugeinheit der NATO
 Bahnhof Murnau (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Flughafen Morristown Municipal (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

mmu steht für:
 Mmaala (ISO-639-3-Code), eine der Mbam-Sprachen

Abkürzung